Karen Chačanov era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Andreas Seppi.

In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Adrian Mannarino con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (ritirato)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Marin Čilić (semifinale)
  Dušan Lajović (quarti di finale)

 Christian Garín (primo turno)
 Andrej Rublëv (campione)
 Adrian Mannarino (finale)
 Miomir Kecmanović (secondo turno)

Wildcard 

  Alen Avidzba (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

 Alibek Kachmazov (primo turno)

Qualificati 

  Artëm Dubrivnyy (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

 Jahor Herasimaŭ (secondo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)

Lucky loser 

  Nikola Milojević (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2019